НФЛ в сезоне 1992 — стал 73-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Американская футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card:
 Сан-Диего Чарджерс 17, Канзас-Сити Чифс 0
 Баффало Биллс 41, Хьюстон Тексанс 38 (ot)
 Плей-офф дивизионов:
 Баффало Биллс 24, Питтсбург Стилерз 3
 Майами Долфинс 31, Сан-Диего Чарджерс 0
 Финал конференции: Баффало Биллс 29, Майами Долфинс 10

Национальная футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card:
 Вашингтон Рэдскинз 24, Миннесота Вайкингс 7
 Филадельфия Иглз 36, Нью-Орлеан Сэйнтс 20
 Плей-офф дивизионов:
 Сан-Франциско 49ерс 20, Вашингтон Рэдскинз 13
 Даллас Ковбойз 34, Филадельфия Иглз 10
 Финал конференции: Даллас Ковбойз 30, Сан-Франциско 49ерс 20

Супербоул XXVII 
Даллас Ковбойз (НФК) 52, Баффало Биллс (АФК) 17

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1992.pdf Сезон 1992 года в деталях]

Сезоны НФЛ